Джура — зброєносець, помічник у козацької старшини — в Україні в 16—18 століттях;
 Джура — сербське чоловіче особисте ім'я;
 Джура — українське прізвище;
 Джура — острів в архіпелазі Внутрішніх Гебридів;
 Isle of Jura — односолодовий шотландський віскі, вироблений на однойменній винокурні цього острова.
 Джура — видавництво в місті Тернопіль;
 Джура — всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра
 Джура — різновид музичного тюркського інструмента, маленький саз.
 Джура нагара — азербайджанський народний музичний інструмент, зменшений варіант нагари.